Dohren (Emsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Dohren (Nordheide), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Zie ook Döhren (doorverwijspagina)